Аженкур () — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.
 Аженкур, Жан Батист Серу (1730—1814) — французский знаток истории искусств и исследователь древностей.
 Аженкур — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия.
 См. также 
 HMS Agincourt